Artannes-sur-Indre, une commune d'Indre-et-Loire.
 Artannes-sur-Thouet, une commune de Maine-et-Loire.